Виктор Григорьевич Утко́в () — русский писатель, литературовед и библиофил. Заслуженный работник культуры РСФСР, младший техник-лейтенант.

Биография 
Виктор Григорьев Утков родился  в селе Сычевском Сычевской волости Курганского уезда Тобольской губернии, ныне село Сычево входит в  Курганской области. В год рождения сына Виктора его отец, выходец из крестьян д. Золотое Байдарской волости Курганского уезда (ныне Половинского муниципального округа Курганской области) Григорий Григорьев Утков, занимал должность сычевского волостного писаря.

В 1915 году переехал с семьёй в Омск. После окончания школы работал слесарем-инструментальщиком на Сибзаводе, библиотекарем, техником-полеводом на Омской опытной сельскохозяйственной станции. В 1931—1935 годах учился в Омском зооветеринарном институте на отделении северного оленеводства, но по полученной специальности не работал. После окончания института стал сотрудником редакции областной газеты «Ленинские внучата», потом заведовал литературной частью Омского театра драмы. В конце 30-х годов опубликовал свои первые очерки в журналах: «Омская область» и «Сибирские огни». В 1939 году вышла его первая книга — очерк об ученом-селекционере Н. В. Цицине «Чудесная пшеница» (Омск, 1939). В 1937—1941 годах работал ответственным секретарём Омского областного объединения советских писателей и журналистов.

В июле 1941 г. был призван в Рабоче-крестьянскую Красную Армию и служил на Дальнем Востоке в 75-м дорожно-эксплуатационном полку 1-й Краснознамённой армии Дальневосточного фронта, проходил обучение в 247-й отдельной курсантской стрелковой бригаде, младший техник-лейтенант. 1-й Дальневосточный фронт участвовал в Советско-японской войне.

В 1945 году переехал в Москву.

До 1953 года он работал в журнале «Физкультура и спорт», знал многих спортсменов, дружил с альпинистами и сам занимался альпинизмом. 

В 1953—1982 годах работал во Всесоюзном объединении книжной торговли «Союзкнига» Главиздата Министерства культуры СССР. Входил в совет Клуба любителей книги при Центральном доме литераторов, а также в редакционный совет Центрального правления Всесоюзного общества книголюбов. Был известным библиофилом — в его личную библиотеку вошли свыше 10 тыс. томов по истории и культуре Сибири, Урала, Дальнего Востока, Средней Азии. Автор большого числа книг и статей по литературоведению и книжному делу. Наиболее значительными считаются работы о жизни и творчестве П. П. Ершова.

С 1975 года — член Союза писателей СССР.

Виктор Григорьевич Утков умер 8 февраля 1988 года в Москве. Похоронен .

Награды 
 Заслуженный работник культуры РСФСР

Память 
Более сорока лет Виктор Утков был близким другом Леонида Мартынова. После смерти поэта участвовал в издании его наследия, был в числе составителей единственного на сегодня научно комментированного издания стихов поэта «Стихи и поэмы. Л, 1986», а также сборника «Воспоминания о Леониде Мартынове. М., 1986»; участвовал в Мартыновских чтениях в 1983 году в Омске.

10 апреля 2012 года исполнилось сто лет со дня рождения Виктора Уткова. Памятные мероприятия-выставки прошли в Тобольске (в историко-архитектурном музее), Ишиме (в Культурном центре им. Петра Ершова) и Омске (открытие выставки «В поисках связи времен» в Литературном музее). Мероприятия открывала дочь Виктора Григорьевича — Ольга Викторовна Устинова.

Библиография 
 Чудесная пшеница. Омск, 1939.
 Первый рекорд: Рассказы и очерки. М., Л.: ФиС, 1949.
 Петр Павлович Ершов. 1950.
 Сказочник П. П. Ершов. Омск, Омское областное государственное издательство, 1950.
 Флаг Родины. Новосибирск, 1951.
 Горячие сердца: рассказы. Омск, Омское областное государственное издательство, 1952.
 По среднему Уралу. М., 1954.
 Рождённый в недрах непогоды. Новосибирск, Западно-Сибирское книжное издательство, 1966.
 Книги и судьбы: Очерки. М., Книга, 1967.
 Люди, судьбы, события. Новосибирск, Западно-Сибирское книжное издательство, 1970.
 Дороги «Конька-Горбунка». М., 1970.
 Что нужно знать каждому о книжной торговле. 2 издания: 1976 и 1980.
 В поисках Беловодья: повесть. Новосибирск: Западно-Сибирское книжное издательство, 1977.
 Гражданин Тобольска. Свердловск: Средне-Уральское книжное издательство, 1979.
 Спутник сельского книжника. 1979.
 Предвестники. Связь времен. М., Мысль, 1982.
 Продавец — книга — покупатель. Молодому книжнику. 1986.

Семья 
Дочь Ольга Уткова-Устинова, инженер-конструктор лаборатории глубоководных обитаемых аппаратов Института океанологии имени Ширшова Российской академии наук. Внук Алексей.

Примечания

Ссылки 
 

Русские писатели XX века
Члены Союза писателей СССР
Библиофилы России
Выпускники ОмГАУ
Участники советско-японской войны (СССР)